Bittersbach ist der Name folgender geographischer Objekte

 Bittersbach (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft der Gemeinde Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Bittersbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars vor Neckarsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Bittersbach, Oberlaufname des Leutersdorfer Wassers